Имя нескольких представителей династии принцев Оранских (), правителей Нидерландов.

Вильгельмы, принцы Оранские:

 Вильгельм I Оранский (Молчаливый, 1533—1584) — принц Оранский, граф Нассауский, первый штатгальтер Голландии и Зеландии. Лидер движения за независимость голландских провинций от Филиппа II, короля Испании.
 Вильгельм II Оранский (1626—1650)
 Вильгельм III Оранский (1650—1702) — сын предыдущего, статхаудер Нидерландов с 1672, с 1689 король Англии и Шотландии.
 Виллем-Александр Оранский

Имя Вильгельм (Виллем) носили также три короля Нидерландов из Оранской династии:

 Вильгельм I (король Нидерландов)
 Вильгельм II (король Нидерландов)
 Вильгельм III (король Нидерландов)